Кусса:

 Кусса — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Кусса, Габриэль Акасиус (1897—1962) — сирийский куриальный кардинал и ватиканский сановник, базилианин.
 Кусса, Пауль (1917—2012) — католический прелат, архиепископ багдадский Армянской католической церкви.